

Курти — село, Поставський район, Вітебська область

Курти — село, Ілійський район, Алматинська область
 Курти — річка в Алматинській області, ліва притока Ілі

Курти — річка у Криму, права притока Мокрого Індола